Magic Christian (goochelaar), geboren in 1945
 Magic Christian Music, een album van Badfinger
 The Magic Christian (film), een film uit 1969
 The Magic Christian (roman), een komische roman uit 1959 van Terry Southern